tdx – codice ISO 639-3 della lingua tadroy-mahafaly malagasy